BUD peut faire référence à :
  ;
 bilan uro dynamique.

Prénom

Personnages de fiction 

Bud est un nom porté par les personnages de fiction suivants :
 Bud, un personnage de la série Laureline et Valérian, selon la liste alphabétique des personnages et peuples de Valérian et Laureline ;
 Bud Bundy, le fils dans la série télévisée Mariés, deux enfants ;
 CC Bud Baxter, l'employé du film La Garçonnière qui prête son appartement.

Toponyme 

 Bud, une localité de Norvège ;
 Buđ, un village de Bosnie-Herzégovine.

Autres 

Bud peut aussi désigner :
 Bud, la bière Budweiser ;
 Bud, un group rap français.